

Hydronyme 

 LAubois est un cours d'eau situé dans le département du Cher, région du Centre, en France et un affluent de la Loire, en rive gauche.

Toponymes 

 Augy-sur-Aubois est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.

 La Guerche-sur-l'Aubois est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.

 Jouet-sur-l'Aubois est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.